

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sąpy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary 
 Sąpy – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława